Кана може да се отнася за:
 Кана, домакински съд
 Кани (бозайници) (Taurotragus), род антилопи
 Кани (птици) (Milvus), род птици
 Кана (растение), растение
 Кана (Италия) (), село в Италия, регион Калабрия, провинция Козенца
Кана, общо название за хирагана и катакана, двете сричкови писмености на японски език.